Vassiliou 
 Alexia Vassiliou
 Androulla Vassiliou
 Georges Vassiliou